Rainbow Bridge puede hacer referencia a:

Puentes (bridge en inglés): 
 Puente Rainbow, en Tokio, Japón.
 Monumento nacional Puente del Arco Iris, en Utah, Estados Unidos.
 Rainbow Bridge (Hawái), en Hawái.
 Rainbow Bridge (Kansas), en Kansas, Estados Unidos.
 Rainbow Bridge (Cataratas del Niágara), en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.
 Rainbow Bridge, Oxford, en Oxford, Inglaterra.
 Rainbow Bridge (Texas), en el sureste de Texas, Estados Unidos.
 Medley Footbridge, en ocasiones también llamado Rainbow Bridge.

En música:
 Rainbow Bridge (soundtrack) (1971), un disco de Jimi Hendrix.
 Rainbow Bridge (1971), un disco de Jimi Hendrix.
 Rainbow Bridge (1996), un disco de Mr. Big.

Películas:
 Wanpaku Ouji no Orochi Taiji, una película japonesa animada de 1963, distribuida también con el nombre de Rainbow Bridge.
 Rainbow Bridge (película), una película que incluye la música de Jimi Hendrix.